«Царе́вна-лягу́шка» — русская народная волшебная сказка, вариация бродячего сюжета о заколдованной невесте. Сказки с подобным сюжетом известны также в некоторых европейских странах — например, в Италии и в Греции, а также у бурятов, башкир, татар. В сборнике «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева находится под номером 267—269. По классификации Аарне-Томпсона сюжету присвоен номер 402.

Сюжет 
Царь повелел своим троим сыновьям жениться, а невест выбрать так: стать в чисто поле, выстрелить наугад из лука, — на чей двор стрела попадёт, на девушке той местности и жениться. Стрела младшего,  Ивана-царевича попала на болото. Он нашёл свою стрелу возле лягушки, на которой пришлось жениться. С заданиями царя для невесток лягушка, в отличие от жён братьев Ивана Царевича, отлично справляется с помощью колдовства (в одной версии сказки), либо с помощью «мамок-нянек» (в другой). Когда царь приглашает Ивана с женой на пир, она приезжает в облике прекрасной девушки. Иван-царевич тайно сжигает лягушачью кожу, чем навлекает проклятие — Лягушка исчезает. Иван отправляется на поиски, находит её у Кощея Бессмертного и освобождает из заточения.

У других народов 
Сюжет о царевне-лягушке перешел из русских сказок с некоторыми изменениями в сказочный фольклор ряда других народов России, например башкир и татар. Похожая сказка – опубликованная в 1930 году в сборнике «Легенды и сказки Азербайджана» под названием «Царевич и лягушка», записана инспектором нухинского городского училища В.А.Емельяновым в 1899 году, в городе Нухе (ныне Шеки, Азербайджан). В азербайджанской версии сказки принцы не стреляют из лука, чтобы выбрать невесту, они бросают девушкам яблоки. И действительно, такой обычай существовал у монголов, живших на территории современного Азербайджана в 17 веке. В заключительном сюжете многослойной бурятской сказки «Ута-Саган-батор», опубликованной впервые в 1903 году, также приводится аналогичный сюжет. При этом в качестве помощниц лягушки в исполнении задания свёкра (шитьё шёлковой рубашки), выступают чёрная собака и белая корова с чёрным пятном на лопатке.

Главная героиня 

Титульный персонаж этой сказки — прекрасная девушка, оборотень, обычно обладающая познаниями в колдовстве и принуждённая жить какое-то время в облике лягушки. Этот образ рассматривался в науке как архетип тотемной супруги, на которой должен был жениться первобытный охотник для того, чтобы охота выдалась удачной. Невесты, превосходящие умом и знаниями жениха, довольно распространены в русских сказках.

Адаптации 

 1939 — фильм «Василиса Прекрасная»
 1954 — мультфильм «Царевна-Лягушка»
 1971 — кукольный мультфильм-спектакль по мотивам сказки «Царевна-лягушка»
 1977 — мультфильм «Василиса Прекрасная»
 1994 — «Кащей Бессмертный» — панк-опера группы «Сектор Газа» по мотивам сказки
 2015 — спектакль «Царевна-лягушка» Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова

Туризм 
Проект «Сказочная карта России» объявил в 2017 г. город Шадринск Курганской области местом рождения Царевны-лягушки и Елены Прекрасной. Связано это с тем, что опубликованная Афанасьевым версия сказки была предоставлена ему шадринским краеведом А. Н. Зыряновым, который предположительно записал её в Шадринском уезде.

См. также 

 Король-лягушонок / Принцесса и лягушка
 Царь и три его сына
 Дева в беде

Примечания

Литература 
 Сюжет № 402. «Царевна-лягушка» // Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка
 
 
 

 
Василиса Прекрасная
Шадринский район